Marco Atilio Regolo (dal latino Marcus Atilius Regolus), indicato anche impropriamente come  Marco Attilio Regolo, fu il nome di diversi personaggi della storia romana. Tra questi si ricordano:

Marco Atilio Regolo Caleno, console nel 335 a.C.;
Marco Atilio Regolo, console nel 294 a.C.;
Marco Atilio Regolo, il famoso generale della prima guerra punica, console nel 267 a.C. e nel 256 a.C.;
Marco Atilio Regolo, figlio del precedente, console nel 227 a.C. e nel 217 a.C., generale durante la seconda guerra punica.
Marco Atilio Regolo, fu pretore nel 213 a.C. e ambasciatore in Egitto nel 210 a.C.

Pagine correlate 
Gens Atilia